Dom Pérignon (monnik), een Franse monnik (1639-1715)
Dom Pérignon (champagne), een champagne van Moët et Chandon
Dom Pérignon (lied), een lied van Qlas & Blacka in samenwerking met Henkie T, Murda en Jonna Fraser uit 2020